L'Associazione Italiana Vittime di Malagiustizia (AIVM), con sede a Milano, è un’Associazione di promozione sociale (APS) fondata nel 2012 allo scopo di offrire supporto alle persone che si ritengono vittime di un errore giudiziario o malagiustizia civile, penale, amministrativa e tributaria.

Alla data del giugno 2019 l'Associazione aveva complessivamente supportato 7.863 persone.

L’associazione è stata creata da Mario Caizzone, dottore commercialista, con l’aiuto del giornalista Alex Guzzi, a seguito di un caso di malagiustizia di cui era stato vittima lo stesso Caizzone.

Obiettivi 
Gli scopi dell’Associazione Italiana Vittime di Malagiustizia (AIVM) sono:
 Aiutare le persone vittime di ingiustizie giudiziarie
 Dare assistenza e sostegno morale, anche attraverso i suoi consociati, nelle azioni giurisdizionali rivolte ad ottenere la riabilitazione morale e giudiziale
 Promuovere la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito.

Secondo il proprio statuto, l’Associazione Italiana Vittime di Malagiustizia (AIVM) aiuta coloro che ritengono di essere stati danneggiati da ritardi, superficialità, malintesi, interpretazioni errate, lungaggini e comportamenti arbitrari posti in essere da chi amministra giustizia in Italia.

Attività 
L’associazione opera attraverso un centro d’ascolto, un osservatorio e un centro studi e svolge attività di supporto diretto alle vittime di malagiustizia.

Nei primi sei anni di attività - alla data del settembre 2018 - l'associazione aveva complessivamente supportato oltre 7.000 persone.

In aggiunta al supporto diretto fornito alle vittime di malagiustizia, l'AIVM organizza iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della malagiustizia.

L'associazione svolge inoltre attività di studio e ricerca sul tema della malagiustizia in Italia.

Note

Voci correlate 
 Errore giudiziario
 Calunnia
 Falsa testimonianza
 Ordinamento della giustizia in Italia
 Processo civile
 Processo penale
 Processo mediatico
 Equo processo
 Verità processuale
 Diritti civili
 Magistratura italiana#La responsabilità

Collegamenti esterni 
 

Associazioni di promozione sociale